Robert Hamilton peut faire référence à :

Politique

États-Unis
  (1809–1878), représentant américain du New Jersey
  (1905–1986), homme politique américain de Pennsylvanie
  (1851–1890), homme politique new-yorkais
  (1865–1940), homme politique américain de l'Illinois
  (1899–1981), juge de la Cour suprême du Texas

Canada
  (1753–1809), juge et personnalité politique du Haut-Canada
  (1787–1856), personnalité politique du Haut-Canada
  (1842–1911), homme politique canadien
  (actif depuis 2003), homme politique canadien de l'Ontario

Royaume-Uni
 Robert Hamilton (1867–1944), Membre du Parlement écossais des Orcades et des Shetland
  (1793–1868), pair écossais
   (1871–1950), pair représentant écossais et soldat
  (1903–1961), pair écossais
 , homme politique britannique et fonctionnaire de la Compagnie des Indes orientales

Australie
  (1836–1895), homme politique australien, gouverneur de Tasmanie
  (1892–1948), architecte et homme politique australien

Religion
  (1650–1701), l'un des chefs des Covenanters écossais
  (vers 1530-1581), ministre de l'Église d'Écosse, modérateur de l'Assemblée générale en 1572
  (c.1600-1649), évêque de Caithness
  (1707–1787), deux fois modérateur de l'Assemblée générale de l'Église d'Écosse
  (1853–1928), doyen d'Armagh

Sports
 Robert Hamilton (1877–1948),  footballeur écossais souvent connu sous le nom de RC Hamilton
  (1907–1964), footballeur nord-irlandais qui a joué pour les Rangers

Autres
  (mort en 1677), né en Écosse, officier et gouverneur norvégien
  (1743–1829), économiste et mathématicien écossais
  (1763–1831), avocat écossais et ami de Sir Walter Scott
 Robert Wilson Hamilton (1819–1904), avocat et juge d'origine américaine aux Fidji
  (1905–1995), archéologue et universitaire britannique
  (1930–2011), physiologiste hyperbare
  (1931–2018), juriste américain
  (décédé vers 1832), président du Royal College of Surgeons d'Irlande
  (mort en 1568), soldat écossais et ingénieur militaire

Voir aussi
  (décédé en 2011), footballeur international indien
 Bob Hamilton
 Robert W. Hamilton